Pistão do motor - em mecânica
Pistão Norte e Pistão Sul - denominações da Estrada Parque Contorno na altura de Taguatinga
Pisto - parte de um trompete conheciada como "pistão"

Desambiguação